Latrodectus menavodi () — вид чёрных вдов. Эндемик острова Мадагаскар. Он величиной с горошину. Окраска чёрная с одним или несколькими ярко-красными пятнышками на конце брюшка. Единственный паук Мадагаскара, чей укус достаточно ядовит, чтобы представлять опасность для человека.

Литература 
 Мадагаскар / Соколов В. Е. — М.: Прогресс, 1990. С. 107. ISBN 5-01-002049-1

Чёрные вдовы
Животные, описанные в 1863 году
Эндемики Мадагаскара